Selinum sylvestre är en flockblommig växtart som beskrevs av Georg Christian Oeder. Selinum sylvestre ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Krusfrön
sylvestre